Metade de uma esfera
 Hemisfério (geografia) — metade do globo terrestre
 Hemisfério cerebral — metade do cérebro

Desambiguações de matemática
Desambiguações de anatomia
Desambiguações de geografia